Straat Hudson, een zeestraat in Canada
 Hudsonstraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam
 Hudsonstraat (Rotterdam), een straat in Rotterdam
 Hudsonstraat (Vlaardingen), een spookstraat in Vlaardingen